Жукей — топоним в Казахстане:
 Жукей — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Жукей — село в Нуринском районе Карагандинской области, упразднено в 2010 г.

 Жукей — озеро в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.